Biró Gyula
 Biró Gyula (1931) állatorvos, halgazdasági szakmérnök
 Biró Gyula (1989–) színész, bábszínész
Bíró Gyula
 Bíró Gyula (1867–?) építész
 Bíró Gyula (1890–1961) válogatott labdarúgó
 Bíró Gyula (1894–1977) mezőgazdász
 Bíró Gyula (1939–2005) labdarúgó, csatár (Tatabánya)
 Bíró Gyula (1943–) filmtörténész
 Bíró Gyula (1953–) pszichológus
 Bíró Gyula (1979–) pedagógus, iskolaigazgató

Jegyzetek